LGO steht für:
 Flugplatz Langeoog auf der ostfriesischen Insel Langeoog nach dem IATA-Code
 Landesgebührenordnung
 LG Offenburg, Leichtathletik-Gemeinschaft Offenburg
 LG Olympia Dortmund, deutscher Leichtathletikverein
 LGO Euskirchen/Erftstadt, deutscher Leichtathletikverein

Abkürzung